Sigurðardóttir je islandské patronymum, znamená dceru Sigurðura. Mezi významné nositelky patří:

 Jakobína Sigurðardóttir (1918 – 1994), islandská spisovatelka
 Jóhanna Sigurðardóttir (* 1942), islandská politička, od ledna 2009 do května 2012 ministerská předsedkyně
 Ragna Sigurðardóttir (* 1962), islandská spisovatelka a umělkyně
 Sigurlín Margrét Sigurðardóttir (* 1964), islandská politička; první hluchá poslankyně Alþingu
 Steinunn Sigurðardóttir (* 1950), islandská spisovatelka a básnířka
 Yrsa Sigurðardóttir (* 1963), islandská spisovatelka, autorka detektivek a  příběhů pro mládež

Reference

Související články 
 Sigurðsson

Rozcestníky - příjmení